Gionata – nome proprio di persona maschile
 Gionatan o Gionata – personaggio biblico, figlio di Saul
 Gionata Maccabeo – personaggio biblico, figlio di Mattatia